Cantonul Matha este un canton din arondismentul Saint-Jean-d'Angély, departamentul Charente-Maritime, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Bagnizeau || align="right" | 192 || align="right" | 17160 || align="right" | 17029
|-
| Ballans || align="right" | 200 || align="right" | 17160 || align="right" | 17031
|-
| Bazauges || align="right" | 125 || align="right" | 17490 || align="right" | 17035
|-
| Beauvais-sur-Matha || align="right" | 712 || align="right" | 17490 || align="right" | 17037
|-
| Blanzac-lès-Matha || align="right" | 322 || align="right" | 17160 || align="right" | 17048
|-
| Bresdon || align="right" | 263 || align="right" | 17490 || align="right" | 17062
|-
| Brie-sous-Matha || align="right" | 184 || align="right" | 17160 || align="right" | 17067
|-
| La Brousse || align="right" | 498 || align="right" | 17160 || align="right" | 17071
|-
| Courcerac || align="right" | 275 || align="right" | 17160 || align="right" | 17126
|-
| Cressé || align="right" | 255 || align="right" | 17160 || align="right" | 17135
|-
| Gibourne || align="right" | 114 || align="right" | 17160 || align="right" | 17176
|-
| Gourvillette || align="right" | 106 || align="right" | 17490 || align="right" | 17180
|-
| Haimps || align="right" | 491 || align="right" | 17160 || align="right" | 17188
|-
| Louzignac || align="right" | 163 || align="right" | 17160 || align="right" | 17212
|-
| Macqueville || align="right" | 297 || align="right" | 17490 || align="right" | 17217
|-
| Massac || align="right" | 177 || align="right" | 17490 || align="right" | 17223
|-
| Matha || align="right" | 2 107 || align="right" | 17160 || align="right" | 17224
|-
| Mons || align="right" | 455 || align="right" | 17160 || align="right" | 17239
|-
| Neuvicq-le-Château || align="right" | 394 || align="right" | 17490 || align="right" | 17261
|-
| Prignac || align="right" | 306 || align="right" | 17160 || align="right" | 17290
|-
| Saint-Ouen-la-Thène || align="right" | 141 || align="right" | 17490 || align="right" | 17377
|-
| Siecq || align="right" | 205 || align="right" | 17490 || align="right" | 17427
|-
| Sonnac || align="right" | 529 || align="right" | 17160 || align="right" | 17428
|-
| Thors || align="right" | 397 || align="right" | 17160 || align="right" | 17446
|-
| Les Touches-de-Périgny || align="right" | 535 || align="right" | 17160 || align="right" | 17451
|}
 
 

Cantoane în Charente-Maritime